Regionalne nogometne lige su predstavljala 4. rang u nogometnom prvenstvu SFRJ u sezoni 1985./86. Regionalna liga Slavonije i Baranje je bila podijeljena u dvije skupine: Podravsku (Sjever) i Posavsku (Jug). Pobjednici grupa bi u narednoj sezoni igrali u Hrvatskoj republičkoj nogometnoj ligi - grupa "Istok", dok su posljednjeplasirani ispadali u Međuopćinske lige.  Prvak je bila "Spačva" iz Vinkovaca.

Ljestvica

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga - Istok 1985./86. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje Sjever 1985./86. 
 Međuopćinska liga Istok 1985./86. 
 Međuopćinska liga Jug 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1700
  

1985-86
1985-86 Jug
Slavonija